De samenstelling Eerste Kamer 2011-2015 bevat de lijst met de oorspronkelijk verkozen 75 leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal op grond van de Eerste Kamerverkiezingen op 23 mei 2011.

De zittingsperiode ging in op 7 juni 2011 en eindigde op 9 juni 2015.

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst. Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen 2011

VVD (16 zetels)

PvdA (14 zetels)

CDA (11 zetels)

PVV (10 zetels)

SP (8 zetels)

D66 (5 zetels)
 Roger van Boxtel, fractievoorzitter
 Hans Engels
 Marijke Scholten
 Joris Backer
 Thom de Graaf

GroenLinks (5 zetels)
 Tof Thissen, fractievoorzitter
 Tineke Strik
 Marijke Vos
 Ruard Ganzevoort
 Margreet de Boer

ChristenUnie (2 zetels)
 Roel Kuiper, fractievoorzitter
 Peter Ester

SGP (1 zetel)
 Gerrit Holdijk, fractievoorzitter

50Plus (1 zetel)
 Jan Nagel, fractievoorzitter

Partij voor de Dieren (1 zetel)
 Niko Koffeman, fractievoorzitter

OSF (1 zetel)
 Kees de Lange, fractievoorzitter

Bijzonderheden 
 mei 2011: De Kiesraad maakte bekend dat bij deze verkiezing achttien kandidaten de voorkeurdrempel hadden overschreden. Onder deze achttien kandidaten waren er twee die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen waren: Peter Essers (CDA) en Janny Vlietstra (PvdA).
 Arda Gerkens (SP) deelde mee haar benoeming niet te aanvaarden. In haar plaats werd Nanneke Quik-Schuijt benoemd verklaard.

Wijzigingen in de samenstelling

2012 
 20 september: Machiel de Graaf en Reinette Klever (beiden PVV) verlieten de Eerste Kamer in verband met hun verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. De Graaf werd op 25 september als fractievoorzitter opgevolgd door Marcel de Graaff. Kees Kok en Martin van Beek werden op 2 oktober geïnstalleerd als hun opvolgers.
 23 oktober: Jos van Rey (VVD) verliet de Eerste Kamer. Jan Anthonie Bruijn werd op 6 november geïnstalleerd als zijn opvolger.

2013 
 15 januari : Pauline Meurs (PvdA) verliet de Eerste Kamer in verband met haar benoeming als lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Willem Witteveen werd op dezelfde dag geïnstalleerd als haar opvolger.
 5 februari: Han Noten (PvdA) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming als voorzitter van de Raad van Commissarissen van een organisatie op het gebied van ouderenzorg, thuis- en kraamzorg. Adri Duivesteijn werd op dezelfde dag geïnstalleerd als zijn opvolger.
 14 mei: Eric Smaling (SP) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer. Arda Gerkens werd op dezelfde dag geïnstalleerd als zijn opvolger.
 11 juni: Kim Putters (PvdA) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Anne Koning werd op 18 juni geïnstalleerd als zijn opvolger.

2014 
 10 juni: Marcel de Graaff (PVV) legde het fractievoorzitterschap neer in verband met zijn verkiezing als lid van het Europees Parlement. Hij werd opgevolgd door Marjolein Faber.
 1 juli: Marcel de Graaff (PVV) verliet de Eerste Kamer. Alexander Kops werd op 8 juli geïnstalleerd als zijn opvolger.
 2 juli: Arjan Vliegenthart (SP) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming tot wethouder van Amsterdam. Erik Meijer werd op 8 juli geïnstalleerd als zijn opvolger.
 17 juli: Willem Witteveen (PvdA) overleed bij een vliegtuigongeluk. Wouter van Zandbrink werd op 23 september geïnstalleerd als zijn opvolger.

Wijzigingen in 2015 
 19 mei: Kees de Lange (OSF) verliet de OSF en vormde de fractie-De Lange.

Zie ook 
 Historische zetelverdeling Eerste Kamer
 Samenstelling Tweede Kamer 2012-2017
 Huidige samenstelling Eerste Kamer 
 Huidige samenstelling Tweede Kamer

Nederlandse politiek in 2011
Nederlandse politiek in 2012
Nederlandse politiek in 2013
Nederlandse politiek in 2014
Nederlandse politiek in 2015
2011-2015